Saticula – antica città del Sannio
Saticula – genere di insetti della famiglia Cicadidae
Saticula coriaria – specie di cicala diffusa nel Nord-Africa
Saticula vayssieresi – specie di cicala endemica del Marocco